Садло () — чешская фамилия. Наиболее известные носители:

 Садло, Карел Православ (1898—1971) — чешский виолончелист и музыкальный педагог.
 Садло, Милош (1912—2003) — чешский виолончелист и преподаватель, ученик К. П. Садло, взявший фамилию учителя в качестве псевдонима.
 Садло, Петер (1962—2016) — немецкий ударник и музыкальный педагог.